Le Brynäs IF est un club sportif localisé à Gävle en Suède. Bien qu'ayant des équipes de plusieurs sports, il est surtout reconnu pour l'excellence de son équipe de hockey sur glace.

Le club a été fondé le , l'équipe de hockey sur glace commençant ses activités en  1939. Les matchs à domicile se déroulent au Gavlerinken Arena, patinoire de 6.192 places. Il a remporté à 13 reprises l'SHL.

Palmarès 
 Vainqueur de l'Elitserien: 1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1980, 1993, 1999, 2012. 
 Vainqueur de l'Allsvenskan: 1943, 1954.
 Vainqueur de la Coupe Ahearne: 1965.

Numéros retirés 
 6. Tord Lundström
 26. Anders Huss

Anciens joueurs

Liens externes 
  Site officiel du club

Brynäs IF
Sport à Gävle